Résultats détaillés du tournoi de tennis d'Umag qui se déroule du 24 au .

Faits marquants 
 Stanislas Wawrinka remporte le titre en simple en s'imposant en finale contre Novak Djokovic. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, Jaroslav Levinský et David Škoch s'imposent en finale face à Guillermo García-López et Albert Portas. Il s'agit chacun de leur  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau

Résultats en double

Têtes de série

Tableau

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Umag

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
2006 en Croatie
Tennis en juillet 2006